Szelek, a XV. egyiptomi dinasztia alapítója
 Szelek, a Dalriada együttes 2008-as albuma